Ferguson kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Douglas Campbell Ferguson
 Allan Ross Ferguson
 Douglas C. Ferguson
 Eustace William Ferguson
 Lynn M. Ferguson
 William Ferguson

Robotskapade auktorsförkortningar